Falcón é um dos estados da Venezuela.

Municípios 
 Acosta (San Juan de los Cayos)
 Bolívar (San Luis)
 Buchivacoa (Capatárida)
 Cacique Manaure (Yaracal)
 Carirubana (Punto Fijo)
 Colina (Coro)
 Dabajuro (Dabajuro)
 Democracia (Pedregal)
 Falcón (Pueblo Nuevo)
 Federación (Churuguara)
 Jacura (Jacura)
 Los Taques (Santa Cruz de Los Taques)
 Mauroa (Mene de Mauroa)
 Miranda (Santa Ana de Coro)
 Monseñor Iturriza (Chichiriviche)
 Palmasola (Palmasola)
 Petit (Cabure)
 Píritu (Píritu)
 San Francisco (Mirimire)
 Silva (Tucacas)
 Sucre (La Cruz de Taratara)
 Tocopero (Tocopero)
 Unión (Santa Cruz de Bucaral)
 Urumaco (Urumaco)
 Zamora (Puerto Cumarebo)

Ligações externas 

 
Estados e territórios fundados em 1864
1864 na Venezuela